Bartolomeo Bacilieri – cardinale italiano
 Paolo Bacilieri – cantante italiano
 Paolo Bacilieri – scrittore e fumettista italiano
 Uber Bacilieri – pugile italiano

Pagine correlate 
 Baccilieri